Walnut Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Creek (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Walnut Creek (Arizona), Fluss im Bundesstaat Arizona
 Walnut Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana  
 Walnut Creek (Iowa River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Walnut Creek (Raccoon River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Walnut Creek (Fluss, Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Walnut Creek (Fluss, North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Walnut Creek (Scioto River), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Walnut Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas

Walnut Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
  Walnut Creek (Ort, Kalifornien), Stadt im Contra Costa County, Bundesstaat Kalifornien
  Walnut Creek (Ort, North Carolina), Stadt im Wayne County, Bundesstaat North Carolina
  Walnut Creek (Ohio), Stadt im Holmes County, Bundesstaat Ohio

Siehe auch:
 Big Walnut Creek